A TRANS.eu Road Transport System egy információcserén alapuló internetes felület, ahol szabad rakományokról és járművekről juthat információhoz. Üzleti csevegő program vagy azonnali üzenetküldő alkalmazás

Egész Európában nap mint nap több mint 200 000 fuvarozó, szállítmányozó és gyártó cég használja ezt az alkalmazást. A fuvarbörze biztosítja a hozzáférést az ajánlatokhoz, megkönnyíti a kommunikációt, egyesíti a szakmabelieket.

További információk 

A Logintrans Cég 2004 -ben alakult meg. Ekkor született meg a TRANS.eu Road Transport System egy fuvarozók által használt csevegő program létrehozására. A Logintrans Cég kifejlesztett egy olyan azonnali üzenetküldő alkalmazás, amely nem csak csevegő program, de képes a Voice over IPhálozaton történő hívásra is. Az alkalmazás segítségével több szolgáltatás is igénybe vehető. Mint pl.: a fuvarbörze, követelésbehajtás, internetes térképszolgáltatás, TransPro, Ennek köszönhetően cégek ezrei dolgozhatnak együtt.

Források 

 Fuvarozók csevegő programja
 a Logintrans Cégről

Kapcsolódó szócikkek 

https://web.archive.org/web/20131211171148/http://szallitmanyozok.hu/szabad_ajanlatok.php

Szállítmányozás